Pareto puede referirse a:
Pareto, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.
Lorenzo Pareto, geólogo y político italiano. 
Vilfredo Pareto, sociólogo, economista y filósofo italiano. A él se atribuyen o se le relaciona con:
El principio de Pareto, que establece dos grupos de proporciones 80-20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo.
El diagrama de Pareto, que sirve para representar el principio anterior.
La distribución de Pareto, una distribución de probabilidad continua.
La eficiencia de Pareto, situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros.
El índice de Pareto, medida de la amplitud de la distribución de los ingresos.
Paula  Pareto, judoca argentina.
Luis Pareto González, político de Chile.